Basmanow ist der Familienname der folgenden Personen:

 Fjodor Alexejewitsch Basmanow (?–1571), russischer Oprchnik
 Pjotr Fjodorowitsch Basmanow (um 1568–1606), russischer Militärführer 

siehe auch
 Basmanovka, Dorf in der Region Minsk